Анатолий Аки́мов: Акимов, Анатолий Андреевич (1930—2012) — горнорабочий, Герой Социалистического Труда.
 Акимов, Анатолий Евгеньевич (1938—2007) — российский деятель неакадемической науки.
 Акимов, Анатолий Иванович (1947—2002) — советский ватерполист.
 Акимов, Анатолий Михайлович (1915—1984) — советский футболист, вратарь, тренер, автор двух книг.
 Акимов, Анатолий Петрович (1925—2015) — советский футболист, нападающий, инженер-подполковник, мастер спорта СССР.